Georgien deltog som selvstændig nation første gang i olympiske lege under Vinter-OL 1994 i Lillehammer. Tidligere deltog udøvere fra Georgien som en del af Rusland (fra 1900 til 1912), Sovjetunionen (fra 1952 til 1988) og SNG (1992).

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Georgiens OL-statistik  på Sports-reference.com

Georgien ved sommer-OL
Georgien ved vinter-OL
OL